

Oeuvre 

 Fausto, un film français réalisé par Rémy Duchemin, présenté en 1993.

Prénom

Voir aussi 
 Elias Fausto, une municipalité brésilienne